Modern Art (arte moderna in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 The Modern Art – gruppo musicale britannico
 Modern Art – album di Art Farmer del 1958
 Modern Art – album di John Foxx del 2001
 Modern Art – album dei The Rippingtons del 2009
 Modern Art – album di Matthew Sweet del 2011
 Modern Art – album di Nina Zilli del 2017

Altro 
 Modern Art – gioco da tavolo